Асофейфа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асофейфа, Вильмер (род. 4 июня 1994, Покоси, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник норвежского клуба «Сарпсборг 08» и сборной Коста-Рики.
 Асофейфа, Рэндалл (род. 30 декабря 1984, Сан-Хосе, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Эредиано» и сборной Коста-Рики.